Lepage es el apellido de varias personalidades:
Emmanuele Lepage (1966), dibujante francés.
Ernest Lepage (1905-1981), botánico, pteridólogo, y briólogo canadiense.